|-
| 146901 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146902 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146903 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146904 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146905 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146906 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146907 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146908 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146909 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146910 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146911 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146912 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146913 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146914 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146915 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146916 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146917 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146918 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146919 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146920 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146921 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 146922 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146923 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146924 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146925 - ||  || 6 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146926 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146927 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146928 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146929 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146930 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146931 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146932 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146933 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146934 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146935 - ||  || 22 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146936 - ||  || 17 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146937 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146938 - ||  || 24 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146939 - ||  || 19 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146940 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 146941 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 146942 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146943 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146944 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146945 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146946 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146947 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146948 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146949 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146950 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146951 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146952 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146953 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146954 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146955 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146956 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146957 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146958 - ||  || 31 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146959 - ||  || 18 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146960 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146961 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146962 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146963 - ||  || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146964 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146965 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146966 - ||  || 17 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146967 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146968 - ||  || 9 iunie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146969 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146970 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146971 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146972 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146973 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146974 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146975 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146976 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146977 - ||  || 15 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146978 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146979 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146980 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146981 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146982 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146983 - ||  || 5 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146984 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146985 - ||  || 5 august 2002 ||  || 
|-
| 146986 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146987 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146988 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146989 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146990 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146991 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146992 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146993 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146994 - ||  || 12 august 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 146995 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146996 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146997 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146998 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146999 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147000 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-